Abbitte steht für:
 Abbitte, das Bitten um Verzeihung
 Abbitte (Hölderlin), Gedicht von Friedrich Hölderlin
 Abbitte (Roman), Originaltitel Atonement, Roman von Ian McEwan (2001)
 Abbitte (Film), Verfilmung des Romans (2007)